Achmad Kurniawan – calciatore indonesiano
 Agus Indra Kurniawan – calciatore indonesiano, centrocampista
 Eddy Kurniawan – ex giocatore di badminton indonesiano
 Eka Kurniawan – scrittore, giornalista e sceneggiatore indonesiano